В статье представлен список футбольных клубов, игравших во второй по силе лиге первенства СССР.

В 1936—1991 годах было сыграно 52 сезона во втором по значимости турнире, который носил название группа «Б» (1936—1940), вторая группа (1945—1949), класс «Б» (1950—1962), вторая группа класса «А» (1963—1969), первая группа класса «А» (1970), первая лига (1971—1991). В сезонах 1938 и прерванном 1941 года соревнования среди команд мастеров проводились только в группе «А». В 1976 году в высшей лиге — в отличие от остальных — проводилось два чемпионата.

Всего в первой лиге и её предшественниках участвовало около трёхсот команд (в данном списке — 292) из всех 15 союзных республик. Больше всего сезонов — 37 — провёл «Металлург» Запорожье.

Указано то название команды, под которым она проводила свой последний сезон в первой лиге или её предшественнике.

В таблицах указаны места, занятые клубами в первенстве или в группе. В 1961—1962 годах все украинские клубы играли стыковые матчи между двумя группами.

РСФСР

Украинская ССР

Остальные республики

Ссылки 
 footballfacts.ru
 footbook.ru
 История футбольных клубов

СССР